L'expression « Symphonie pastorale » peut désigner :
 La Symphonie n° 6 de Beethoven : Ludwig van Beethoven a donné à sa Symphonie n° 6 en fa majeur le sous-titre – en français – de Symphonie pastorale.
 Symphonie pastorale, court métrage d'animation américain paru en 1940 et basé sur cette symphonie.
 La Symphonie pastorale, œuvre chorégraphique de Janine Solane, créée au Théâtre du Palais de Chaillot en 1946 sur la musique de Beethoven.
 La Symphonie nº 3 de Vaughan Williams sous-titrée A Pastoral Symphony en anglais.
 La Symphonie pastorale, un roman de l'écrivain français André Gide publié en 1919.
 La Symphonie pastorale, une adaptation cinématographique du roman de Gide, réalisée par Jean Delannoy en 1946, avec Michèle Morgan et Pierre Blanchar.
 La Symphonie pastorale, chanson de Brigitte Fontaine parue sur son album Les Palaces en 1997.